Tomopterus är ett släkte av skalbaggar. Tomopterus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Tomopterus